I risultati completi del motomondiale 1992 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125

Classifica costruttori

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1992